

Примітки

Література

Посилання 
 

 
Албанія